

Persone 
 Francesco Pandone – condottiero italiano
 Porcelio Pandone – umanista e scrittore italiano

Altro 
 Castel Pandone – fortezza medievale a Cerro al Volturno
 Museo nazionale di Castello Pandone – museo statale a Venafro
 Pandone – famiglia nobile italiana presente a Bojano e Venafro